Хроника може бити:
 Хроника (историографија), историјски догађаји по реду збивања
 Хроника (књижевно дело), опис друштвених, породичних, и других догађаја у постепеном развоју
 Хроника (новинска рубрика), рубрика у новинама која прати текуће догађаје

Референце